Ключищинский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Ключищинский сельсовет — Богородский район, Нижегородская область.
 Ключищинский сельсовет — Краснооктябрьский район, Нижегородская область.
 Ключищинский сельсовет — Шатковский район, Нижегородская область.